Costantino ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Costantino (1840–1915), italienischer Bildhauer
 Gianni Costantino (* 1971), italienischer Regisseur

 Raffaele Costantino (1907–1991), italienischer Fußballspieler
 Romola Costantino (1930–1988), australische Pianistin
 Tommaso Costantino (1885–1950), italienischer Fechter

Siehe auch:
 Constantino
 San Costantino